

Населені пункти та їхні частини
 Смуґі — село в гміні Ясткув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Смуґі — село в гміні Скомлін Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Смуґі — село в гміні Войцеховіце Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Смуґі — частина міста Клобуцьк у Клобуцькому повіті Сілезького воєводства
 Смуґі — частина міста Домброва-Гурнича в Сілезькому воєводстві
 Смуґі — частина села Хожина в гміні Осьякув Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Смуґі — частина села Бжустовець у гміні Джевиця Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Смуґі — частина села Мікуловіце в гміні Мнішкув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Смуґі — частина села Старе Ліпіни в гміні Воломін Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Смуґі — частина села Мрувчак у гміні Пшистайнь Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Смуґі — частина села Хойно-Млин у гміні Вронкі Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Смуґі — осада в гміні Клюкі Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Смуґі — осада в гміні Собкув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Смуґі — осада в гміні Сосне Островського повіту Великопольського воєводства
 Смуґі — осада в гміні Каліш-Поморський Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Смуґі — осада в гміні Полянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Смуґі — лісова осада в гміні Сецемін Влощовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки